Puerto Aguirre puede referirse a:
 Puerto Aguirre (Bolivia), instalación portuaria en Puerto Quijarro, departamento de Santa Cruz,  Bolivia.
 Puerto Aguirre (Chile), puerto en la comuna de Aysén, Provincia de Aysén, Región de Aysén, en Chile.